Mrčevo est un toponyme qui peut désigner :
Mrčevo, un village de Croatie situé dans la municipalité de Dubrovnik, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
Mrčevo, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja.